Коберский — русская фамилия. Известные носители:

 Коберский, Виталий Мирославович (род. 1946) — советский футболист и тренер.
 Коберский, Денис Витальевич (род. 1974) — советский и российский футболист, сын В. М. Коберского.
 Коберский, Марцин (род. 1977) — польский гребец-каноист.